

Patronyme 

 Anne Massicotte, peintre-sculptrice québécoise ;
 Edmond-Joseph Massicotte (1875-1929), illustrateur canadien ;
 Édouard-Zotique Massicotte (1867-1947), historien, archiviste et journaliste canadien, frère du précédent ;
 François Massicotte (1969-), humoriste, comédien québécois ; 
 Louis Massicotte (1953-), politologue québécois ;
 Paul J. Massicotte (1951-), homme politique canadien ;
 Sylvie Massicotte (1959-), auteure québécoise.